The Defenders peut désigner :

 Defenders, association politique secrète irlandaise ;
 The Defenders, titre original de la série américaine Les Accusés diffusée entre 1961 et 1965.
 The Defenders, série télévisée américaine diffusée entre 2010 et 2011.
 The Defenders, série télévisée américaine sorti en 2017 sur Netflix.

Voir aussi